Пари́с — мужское имя, фамилия и топоним. 

 Парис — персонаж древнегреческой мифологии, виновник Троянской войны.
 Парис — действующее лицо трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

Фамилия 
Парис — французская (), итальянская () и испанская () фамилия:
 Парис, Гастон (1839—1903) — историк и литературовед; сын Полена Париса.
 Парис, Гийом-Алексис (1756–1840) – бельгийский композитор, с 1799 года — в Санкт-Петербурге; дирижёр французского, затем итальянского театров.
 Парис, Джефф (род. 1944) — британский математик.
 Парис, Джинислао Францевич (1852—1917) — итальянско-русский музыкант, тромбонист, популяризатор мандолины.
 Парис, Доминик (род. 1989) — итальянский горнолыжник, вице-чемпион мира 2013 года в скоростном спуске.
 Парис, Кармен (род. 1966) — испанская певица и композитор, придумавшая новые музыкальные интерпретации хоты.
 Парис, Луи (1802—1887) — французский библиотекарь и архивист, брат Полена Париса.
 Парис, Паулина (1789—1845) — российская художница бельгийского происхождения. 
 Парис, Полен (1800—1881) — историк и литературовед, специалист по Средневековью; брат Луи Париса и отец Гастона Париса.
 Парис, Рохелио (1936—2016) — кубинский режиссёр кино и телевидения.
 Ван Парис, Жорж (1902—1971) — французский композитор.
 Техера Парис, Энрике (1919—2015) — венесуэльский политик, министр иностранных дел Венесуэлы (1989).

Топоним 
 (3317) Парис — астероид.
  — гора на острове Александра I.

Города США 
  — в Айдахо.
 Парис — в Иллинойсе.
 Парис — в Мэне.
 Парис — в Техасе.

См. также 
 «» — опера К. В. Глюка (Вена, 1770).
  (значения)
 
 Парисс